Weverton Pereira da Silva – calciatore brasiliano (1987)
 Weverton Almeida Santos – calciatore brasiliano (1988)
 Weverton Guilherme da Silva Souza – calciatore brasiliano (1999)